2 miejscowości w Polsce: 
 Zdziechowice – wieś w woj. opolskim, w pow. oleskim, w gminie Gorzów Śląski 
 Zdziechowice – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. średzkim, w gminie Środa Wielkopolska 

Zobacz też: Zdziechowice Pierwsze, Zdziechowice Drugie